Marie Anna von Österreich (Maria Anna Franziska Theresia Josepha Medarde) (* 8. Juni 1804 in Wien; † 28. Dezember 1858 in Schloss Hetzendorf) war eine Erzherzogin von Österreich sowie Tochter von Franz II. und dessen zweiter Frau, Maria Theresia von Neapel-Sizilien.

Der frühe Schaufelraddampfer der DDSG Maria Anna, mit Erstfahrt 1837, ist nach ihr benannt.

Leben 
Marie Anna war das zehnte Kind ihrer Eltern. Sie soll geistig behindert gewesen sein und eine schwere Gesichtsdeformation gehabt haben. 1835 zog sie von Schloss Schönbrunn in das Schloss Hetzendorf, wo sie den Rest ihres Lebens verbrachte. In der Revolutionszeit 1848 lebte sie zeitweise in Schloss Braiten in Baden. Sie wurde in der Kapuzinergruft in Wien begraben, in der Kaiserlichen Krypta.

Vorfahren

Weblinks

Einzelbelege 

Franz II. (HRR)
Person am Wiener Hof
Familienmitglied des Hauses Habsburg-Lothringen
Trägerin des Sternkreuzordens
Geboren 1804
Gestorben 1858
Frau